20-й выпуск  Тур Даун Андер — шоссейной многодневной по дорогам Австралии. Гонка проходила с 16 по 21 января 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 2.UWT).

Победу одержал южноафриканский велогонщик Дэрил Импи из команды «».

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура и одна национальная команде. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт вышел 131 гонщик из 133 заявленных: Бьорг Ламбрехт из  был снят командой перед началом гонки из-за ошибки с антидопинговыми процедурами UCI, а Кристоффер Халворсен из  сломал руку на традиционном предгоночном критериуме от организаторов многодневки «Пипл’с Чойс Классик».

Среди участников присутствовали семь бывших победителей гонки, включая прошлогоднего Ричи Порта

Список участников с результатами

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в начале июля 2017 года. Он состоял из шести этапов, проходящих в районе Аделаиды, Южная Австралия.

Первый этап стартовал Порт-Аделаиде, где начинался первый выпуск Тура Даун Андер в 1999 году. Пятый этап заканчивается двумя подъёмами на холм Уиллунга, который был решающим в предыдущих выпусках гонки. Заключительный этап представлял собой критериум вокруг центра Аделаиды.

После второго этапа было объявлено, что третий этап будет сокращен из-за прогнозируемых высоких температур. Два из трех финишных кругов вокруг Виктор-Харбор были убраны из маршрута, что сократило этап до 120,5 км (75 миль).

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций 
На Туре Даун Андер 2018 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался оранжевой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье и промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер спринтерской классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.

Белая майка в синий горошек присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая или вторая . Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить. 

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 24-х лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующем этапе он отмечался красным номером.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 10 очков  за каждый этап

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Даун Андер 2018 на FirstCycling 
 
 
 

Мировой тур UCI 2018
Тур Даун Андер